Улица Микояна:
 Улица Авиаконструктора Микояна — улица в Москве.
 Улица Микояна — прежнее (в 1937—1957 гг.) название улицы Щепкина в Курске.
 Улица Микояна — прежнее (до 1957 г.) название Спиртзаводской улицы в Липецке.
 Улица Микояна — прежнее название части улицы Полярные Зори в Мурманске.